Жа́нна (Иоа́нна) Францу́зская или Жа́нна де Валуа́ (, ) — французская королева, католическая святая.

Биография 
Дочь Людовика XI, короля Франции. По приказу отца в 12 лет вышла замуж 8 сентября 1476 года за своего 14-летнего троюродного дядю герцога Орлеанского, который,  только лишь вступив в апреле 1498 года на престол (под именем Людовика XII), обратился к папе Александру VI с требованием развести их под предлогом слишком близкого родства, отсутствия наследника (бездетности) после 20 с лишним лет супружества, и что брак был заключен по принуждению. После этого Людовик женился на экс-королеве — Анне Бретонской, вдове своего предшественника Карла VIII. Жанна получила титул герцогини Беррийской, поселилась в Бурже и основала здесь в 1501 году орден аннунциаток (), от  — Благовещение.

Жанна умерла бездетной 4 февраля 1505 года и была похоронена в капелле (часовне) монастыря Благовещения. Её могила была осквернена, и её тело, найденное в то время , было сожжено гугенотами во время разграбления ими Буржа 27 мая 1562 года.

Канонизация 
В 1742 году папа Бенедикт XIV признал её блаженной. Канонизирована в 1950 году папой Пием XII.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Пием XII

Образ в культуре 
 «Квентин Дорвард» / Quentin Durward (Франция; 1971), роль исполняет Анн Варан;
 «Людовик XI, расколотая власть» / Louis XI, le pouvoir fracassé (2011; Франция), роль исполняет Гаэль Бона

Примечания

Литература 
 

Святые по алфавиту
Святые Франции
Католические святые
Христианские святые XVI века
Канонизированные королевы
Беатифицированные Бенедиктом XIV
Канонизированные Пием XII
Канонизированные в XX веке
Католические монахини Франции
Францисканские терциарии‎
Герцогини Орлеанские
Разведённые королевы
Клариссинки
Валуа